Municipio de Green Bay puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Green Bay (condado de Clarke, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clarke.
 Municipio de Green Bay (condado de Lee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lee.